Adam und Eva steht für:

 Adam und Eva, biblische Stammeltern
 Adam und Eva (Dürer), zweiteiliges Gemälde von Albrecht Dürer
 Adam und Eva (Ghiberti), Bronzerelief von Lorenzo Ghiberti
 Adam und Eva (Hacks), Bühnenstück von Peter Hacks (1972)
 Adán y Eva, mexikanischer Spielfilm von 1956
 Adam und Eva (1923), deutsches Stummfilmdrama von Friedrich Porges
 Adam und Eva (1928), deutsche Stummfilmkomödie von Rudolf Biebrach
 
 Adam-und-Eva-Eichen, zwei miteinander verwachsene Eichen am Europäischen Fernwanderweg E1/E6, an der Grenze zwischen Mölln und Grambek
 In Sachen Adam und Eva, Theaterkomödie von Rudi Strahl aus dem Jahr 1969 sowie Hörspiel und Fernsehinszenierung
 Adam-und-Eva-Haus, Fachwerkhaus in Paderborn
 Leben Adams und Evas, Gruppe apokrypher Schriften

Siehe auch:
 Adam & Eve (Begriffsklärung)
 Adamo ed Eva
 Adam i Ewa
 Eva und Adam